Сойбельман — еврейская матронимическая фамилия.

 Сойбельман, Леонид (род. 1966) — эстонский панк-музыкант, гитарист.
 Сойбельман, Михаил Исидорович — советский учёный в области сварочной техники, начальник бронекорпусного отдела Уральского танкового завода.
 Сойбельман, Самуил Нисонович (Ниссонович, Ниссанович; 1895—1938) — участник Гражданской войны (комдив), разведчик-нелегал, сотрудник 4-го управления Штаба РККА.
 Сойбельман, Яков (Ян) Семёнович (род. 1956) — советский и американский математик.